Ми́ндлин — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:
 Миндлин, Александр Борисович (1929—2019) — советский инженер, российский автор книг и статей по истории российских евреев периода 1762—1917 гг.
 Миндлин, Антон Витальевич (род. 1985) — российский шоссейный и трековый велогонщик.
 Миндлин, Захар Львович — заместитель Председателя Совнаркома — председатели Госплана КазССР (1922).
 Миндлин, Иосиф Михайлович (1894—1959) — советский театральный актёр, режиссёр.
 
 Миндлин, Рэймонд (1906—1987) — американский учёный-механик.
 Миндлин, Самуил Соломонович (1896—1951) — советский терапевт.
 Миндлин, Эмилий Львович (1900—1981) — советский писатель.
 Миндлин, Яков Самойлович (1932—1993) — организатор советского здравоохранения.